First Steps bezeichnet:
 First Steps (Filmpreis), Wettbewerb für Abschlussfilme von Studenten deutschsprachiger Filmhochschulen
 First Steps (1947), kanadischer Dokumentarfilm von Hanuš Burger (1947)
 First Steps (1985), US-amerikanischer Fernsehfilm von Sheldon Larry (1985)